Plaats in Indonesië
 Kedungmulyo (Butuh), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Kedungmulyo (Jakenan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Kedungmulyo (Kemusu), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Kedungmulyo (Bangilan), een plaats in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java